Contagion má více významů:

 Nákaza – film z roku 2011
 Nákaza – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace